Paweł Urbański ist der Name folgender Personen:

* Paweł Urbański (Mathematiker) (* 1945), polnischer Mathematiker 
 Paweł Urbański (Skispringer) (* 1987), polnischer Skispringer